Mueller es un apellido, que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Patronímicos 
 Armin Mueller-Stahl (1930-), actor alemán.
 Brooke Mueller (1977-), también conocida como Brooke Jaye Mueller, actriz estadounidense.
 Erwin Mueller (1944-), también conocido como Erwin L. Mueller, jugador de baloncesto estadounidense (ya retirado).
 Ferdinand von Mueller (1825-1896), también conocido como Ferdinand Heinrich von Mueller, médico, botánico, y geógrafo alemán.
 Karl Mueller (1963-2005), músico de rock estadounidense.
 Otto Mueller (1874-1930), pintor e ilustrador alemán, del grupo expresionista «Die Brücke».
 Otto-Werner Mueller (1926-2016), profesor de música, director de orquesta y pedagogo alemán, y también destacado maestro de directores de orquesta.
 Robert Mueller (1944-), también conocido como Robert Swan Mueller III, abogado y funcionario público estadounidense, sexto director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), período 2001 a 2013.
 William Mueller (1980-), también conocido como William Theodore Mueller, luchador profesional estadounidense.